XXII церемония вручения премии «Гойя» состоялась 3 февраля 2008 года. Ведущий — Хосе Корбачо. Лучший фильм — «Одиночество».

Номинации

Главные премии

Другие номинанты

Примечания

Премия «Гойя» за заслуги 
 ''' Альфредо Ланда

Ссылки 
 Номинанты и призёры премии «Гойя» 2008 года
 Официальный сайт

2008
События 3 февраля
февраль 2008 года
2008 год в Испании
Кинопремии 2008 года